Die Ewige Tabelle der NRW-Liga ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der NRW-Liga im Fußball von ihrer Gründung im Jahre 2008 bis zur Auflösung im Jahr 2012. Der Berechnung wird die Drei-Punkte-Regel zugrunde gelegt, bei der es drei Punkte für einen Sieg, einen Punkt für ein Unentschieden und keinen Punkt für eine Niederlage gibt. Die zweite Mannschaft von Alemannia Aachen führt die 32 Teams umfassende Tabelle an.

Legende 
 Rg.: Nennt die Platzierung des Vereins.
 Verein: Nennt den Namen des Vereins. Berücksichtigt wird entweder der aktuelle Name oder der Name, unter dem der Verein zuletzt in der NRW-Liga gespielt hat.
 Jahre: Nennt die Anzahl der Jahre, die der Verein in der NRW-Liga gespielt hat.
 Spiele: Nennt die Anzahl der ausgetragenen Spiele in der NRW-Liga.
 S, U und N: Nennt die Anzahl der Siege, Unentschieden und Niederlagen.
 Tore+ und Tore -: Nennt die Anzahl der erzielten und kassierten Tore.
 Diff.: Nennt die Tordifferenz.
 Punkte: Nennt die Anzahl der erzielten Punkte.

Die ewige Tabelle

Einzelnachweise 

NRW-Liga
NRW-Liga